«ЗС Клуб» () — приватний готель у Харкові. Має 15 номерів, бар, ресторан та перелік послуг, які відносяться до категорії 4-х зіркових готелів. Розташований в центральній частині міста в 4 км від центра Харкова та неподалік від Центрального парку відпочинку імені Горького.

Історія 

Будівля, у якій розташований готель, була збудована наприкінці 40-х років ХХ століття з елементами сталінського ампіру. До 1994 року знаходилась у напівзруйнованому стані. У 1994 році будівля була придбана приватним інвестором та зазнала масштабної реконструкції. В 1994 році відбулося офіційне відкриття першого в Харкові приватного готелю з назвою "ЗС Клуб".

Див. також 
 Оскар (готель)

Примітки

Джерела 

 Готель ЗС Клуб
 Готель "ЗС Клуб" 

Готелі Харкова

Чотиризіркові готелі України